Etah (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Etah (plaats in India), de hoofdplaats van het Indiase district Etah
 Etah (plaats in Groenland), een verlaten nederzetting in de gemeente Qaasuitsup in het noorden van Groenland